Алеу́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Алеутская улица — улица во Владивостоке.
 Алеутская улица — улица в Казани.
 Алеутская улица — улица в Новосибирске.
 Алеутская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Томске:
 Алеутская улица (до 25 марта 1956 года — Алеутский переулок);
 1-й Алеутский переулок;
 2-й Алеутский переулок.
 Алеутская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Алеутская улица — улица в Днепре.
 Алеутская улица — улица в Донецке.